Miejscowości w USA:
 Alvarado – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Alvarado – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Johnson

Miejscowość w Kolumbii:
 Alvarado – miejscowość w departamencie Tolima

Miejscowość w Meksyku:
 Alvarado – miejscowość i siedziba gminy w stanie Veracruz

Osoby:
 Gonzalo de Alvarado – konkwistador hiszpański
 Jorge de Alvarado – konkwistador hiszpański
 Pedro de Alvarado – konkwistador hiszpański